Lone Ranger – personaggio western
 Lone Ranger – serie televisiva d'animazione del 1980
 Lone Ranger – deejay reggae giamaicano
 Lone Ranger – manga
 Lone Ranger – album di Jeff Watson del 1992

Pagine correlate 
Il cavaliere solitario
The Lone Ranger